Ольга (княгиня Киевская) — княгиня Киевская
 Княгиня Ольга (теплоход) — теплоход
 Орден княгини Ольги — государственная награда Украины